Білки́ — біополімерні речовини
 Бі́лки — множина від білка, однієї з назв гризуна виду вивірка лісова

Топоніми

Білки — село, Підляське воєводство, Сім'ятицький повіт, гміна Милейчиці

Села:
 Білки — Вінницька область, Іллінецький район
 Білки — Житомирська область, Корнинська селищна громада
 Білки — Житомирська область, Романівська селищна громада
 Білки — Закарпатська область, Хустський район

Інше:
 Білки — зупинний пункт Південно-Західної залізниці, Київська область, Фастівський район

Див. також 
 Білка
 Білка